El Masters de Montecarlo 2015, també conegut com a Monte-Carlo Rolex Masters 2015, és un esdeveniment tennístic disputat a l'aire lliure en terra batuda que pertany a la categoria ATP World Tour Masters 1000 de l'ATP. La 109a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 d'abril del 2015 al Monte Carlo Country Club de Ròcabruna Caup Martin, França, prop de Montecarlo a Mònaco.

El tennista serbi Novak Đoković va consolidar novament el seu número 1 amb un nou títol Masters, el 23è de la seva carrera empatant amb Roger Federer en el segon lloc. Aquest fou el quart títol de la temporada, els quatre més importants disputats fins al moment. Amb aquest títol va esdevenir el primer tennista a imposar-se en els tres primers torneigs Masters de l'any. Els germans estatunidencs Bob i Mike Bryan van aconseguir el 106è títol de la seva carrera, el cinquè a Montecarlo i 34è de categoria Masters. Aquesta era la cinquena final consecutiva que disputaven a Montecarlo, totes amb victòria excepte el 2013.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015